Crissey, commune française du Jura
 Crissey, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de toponyme